Die VIII. Panamerikanischen Spiele wurden vom 1. bis 15. Juli 1979 in der puerto-ricanischen Hauptstadt San Juan ausgetragen.

An den Spielen nahmen 3.700 Athleten aus 34 Ländern teil. Zentrale Wettkampfstätte war das Estadio Hiram Bithorn.

Während der Panamerikanischen Spiele wurden Wettbewerbe in 22 Sportarten veranstaltet. Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten mit insgesamt 266 Medaillen.

Am Rande der Spiele entstand der Dokumentarfilm A Step Away.

Medaillenspiegel 
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten.

Ergebnisse 

 Panamerikanische Spiele 1979/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1979/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1979/Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1979/Tennis

Weblinks 

 VIII Jogos Pan-Americanos – San Juan 1979 – Porto Rico in Quadro De Medalhas (portugiesisch)

 
1979
Multisportveranstaltung 1979